Sadówka – wieś, w województwie łódzkim
 Sadówka – potok, dopływ Nysy Szalonej
 sadówka – rodzaj grzyba